Termenul „Mackenzie” se poate referi la:

Denumiri de râuri
Mackenzie (Canada)
Mackenzie (Noua Zeelandă)

Regiuni
Districtul Mackenzie din Noua Zeelandă
Districtul Mackenzie din Canada

Localități
Mackenzie (British Columbia)
Mackenzie (Ontario)
McKenzie (Alabama)
Mackenzie (Missouri)
McKenzie (Tennessee)

Asteroid

 6204 MacKenzie

Nume de persoane

Mackenzie Rosman, o actriță
Kenneth Ross MacKenzie, fizician american